По-важни са следните битки при Пирот:
 битката по време на Сръбско-турската и Руско-турската война от 1877-1878;
 Пиротското сражение по време на Сръбско-българската война.

История на Пирот